Požiralnik ima sledeče pomene:
v anatomiji, del telesa med žrelom in želodcem
vrsta kraškega odtoka
umetno izpeljan odtok, na primer kuhinjski lijak ali odprtina v obcestnem kanalu

Zunanje povezave